Shure peut faire référence à : 

 Patricia D. Shure, mathématicienne et enseignante américaine.
 Shure Demise (née en 1996), athlète éthiopienne spécialiste de la course de fond et 
du marathon.

 Shure, une société américaine spécialisée dans les microphones.
 Shure SM57, Shure SM58, Shure SM7